Sosnowyj steht für:

 Sosnowyj (Swatowe), Ortschaft der Stadt Swatowe im ukrainischen Rajon Swatowe

Sosnowyj ist der Familienname folgender Personen:

 Stepan Sosnowyj (1896–1961), ukrainisch-sowjetischer Agronom und Ökonom